Ministerio de Comercio puede referirse a los siguientes ministerios:
 Ministerio de Comercio (Argentina), departamento del gobierno de Argentina que existió entre 1954 y 1956.
 Ministerio de Comercio Exterior (Argentina), departamento del gobierno de Argentina que existió entre 1949 y 1955.
 Ministerio de Comercio Exterior (Francia), departamento del gobierno de Francia.
 Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, departamento del gobierno de Costa Rica.
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, departamento del gobierno de Perú.
 Ministerio de Comercio e Industria, departamento del gobierno de Argentina que existió entre 1956 y 1958.
 Ministerio de Comercio e Industrias (Panamá), departamento del gobierno de Panamá.
 Ministerio de Comercio e Intereses Marítimos, departamento del gobierno de Argentina que existió entre abril y diciembre de 1981.
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Colombia), departamento del gobierno de Colombia.
 Ministerio de Comercio y Abastecimiento (Chile), departamento del gobierno de Chile.
 Ministerio de Comercio y Turismo, departamento del gobierno de España.